Weickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Weickmann († 1526), deutscher Bischof und Weihbischof in Eichstätt
 Ludwig Weickmann (1882–1961), deutscher Geophysiker, Meteorologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Weigmann
 Weickhmann